Лазаревское кладбище:

 Лазаревское кладбище (Москва).
 Лазаревское кладбище (Рязань).
 Лазаревское кладбище (Санкт-Петербург).